Ерне Сийп (;  30 червня 1884, Хуст — 2 жовтня 1953, Будапешт) — угорський поет, прозаїк, журналіст, драматург.

Діяльність 
Народився в Хусті, в родині Шамуеля Шона та Матільди ​​Лювенштейн. Його батько був народним учителем у Гойдусобосло з 1888 року в єврейській школі, де Ерне відвідував свої початкові класи. Також відвідував середню школу в цьому місті (1894—1896), потім, переїхав до Дебрецена, і продовжив там начання в гімназії (1896—1899) і закінчив реформаторську гімназію в Мезотурі (1899—1902) .

Його перший том віршів «Перший букет» був опублікований в 1902 році. Після переїзду до Будапешта він жив лише зі своїх праць як співробітник журналів «Тиждень», «Будапештський щоденник» (1903—1910), а потім «Вечір» (1910—1925). З 1907 року він був постійним автором столичного Кабаре Бонбоньєр. З 1908 року він регулярно друкувався на Заході. Будучи піонером угорської літератури, він багато займався жанром шансон. Спочатку він також цікавився живописом, малюванням та історією мистецтва, він також писав деякі критичні мистецькі критики.

У 1914 році він пішов добровольцем у Першу світову війну. Він також мав добрі стосунки з Ендре Аді. Жжив богемним холостяцьким життям, багато  подорожував. Він емігрував до Відня на рік після антисемітської жартівливої ​​кампанії на прем'єрі його п'єси «Аптека» 1920 року. З 1925 року на посаді редактора газети виступав прихильником буржуазних ліберальних ідей. У серпні 1944 року він був інтернований в одному із зіркових будинків, звідки його ненадовго відпустили з паспортом імунітету шведського посольства. Під час Другої світової війни був призваний на відпрацювання (вид праці для угорських євреїв, яким було заборонено служити в армії). Після 1948 року він жив у злиднях; його було обрано членом Товариства Петефі. 

Помер від раку шлунка в жовтні 1953 року.

Творчість 

 Első csokor. Költemények és műfordítások; Braun Ny., Mezőtúr, 1902
 Kabaret-dalok; Schenkl, Bp., 1909 (Mozgó könyvtár)
 Kucséber kosár; Nyugat, Bp., 1911 (Nyugat könyvtár)
 Énekeskönyv; Nyugat, Bp., 1912
 Irka-firka; Franklin, Bp., 1913
 Az egyszeri királyfi; Franklin, Bp., 1914
 Sok minden; Athenaeum, Bp., 1914
 Élet, halál — karcolatok (1916)
 Emlék; Pallas Ny., Bp., 1917
 Egy kis színház; Dick, Bp., 1917
 Kávécsarnok — dráma (1917)
 A jázminok illata; Tevan, Békéscsaba, 1917
 Kenyér; Légrády, Bp., 1917 (Az Érdekes Újság könyvei)
 Május — dráma (1918)
 Lila ákác. Egy fővárosi fiatalember regénye; Athenaeum, Bp., 1919
 Október; Rózsavölgyi, Bp., 1919
 Patika. Színdarab; Athenaeum, Bp., 1919 (Korunk mesterei)
 Régi kedvünk. Szép Ernő krónikás versei; Pallas, Bp., 1919
 Szilágyi és Hajmási. 3 kis színpadi munka; Athenaeum, Bp., 1920 (Korunk mesterei)
 Szegény, grófnővel álmodott; Hellas, Bécs, 1921
 Az Isten is János; Pegazus, Wien, 1921 (Kis magyar könyvek)
 Magyar könyv. Egy csapat elbeszélés; szerzői, Bécs, 1921
 A világ. Versek; szerzői, Bécs, 1921
 Hetedikbe jártam; Libelli, Bécs, 1922
 Vőlegény; Pegazus, Leipzig–Wien, 1922
 Kétfelől angyal. Új novellák; Új Modern Könyvtár, Bécs, 1922 (Új modern könyvtár)
 Bűneim; Athenaeum, Bp., 1924
 Elalvó hattyu. Szép Ernő válogatott versei; Amicus, Bp., 1924
 Hetedikbe jártam; Grill, Bp., 1926 (A toll mesterei)
 Egy falat föld, egy korty tenger; Lampel, Bp., 1927 (Magyar könyvtár)
 Valentine. Regény; Singer-Wolfner, Bp., 1927
 Május. Színmű; Singer-Wolfner, Bp., 1928 (A magyar irodalom jelesei)
 Jó szó. Versek; Singer-Wolfner, Bp., 1929
 Azra. Mese; Singer-Wolfner, Bp., 1930
 A Hortobágy; rajz Mühlbeck Károly; Singer-Wolfner, Bp., 1930
 Magyar drámák a bécsi színpadokon; Egyetemi Ny., Bp., 1930 (A Bécsi Collégium Hungaricum füzetei)
 Aranyóra. Mese; Singer-Wolfner, Bp., 1931
 Lila akác. Egy pesti fiú históriája; Pantheon, Bp., 1932
 Dali dali dal; Pantheon, Bp., 1934 (Jó könyvek)
 Ádámcsutka; Athenaeum, Bp., 1935
 Szívdobogás — színmű (1936)
 Szeretném átölelni a világot; Athenaeum, Bp., 1936
 Édes. Egy gyerek históriája, aki nagyon szerette a cukorkát. Serdülő fiúknak, lányoknak írta Szép Ernő; Dante, Bp., 1937
 Háromlevelű lóhere — dráma (1937)
 Mátyás király tréfái; összegyűjtötte Szép Ernő, képekkel ékesítette Kolozsvári Sándor; Dante, Bp., 1937
 Ballet. Elbeszélések; Singer-Wolfner, Bp., 1938 (Szép könyvek)
 A tajtékpipa története; Kner Ny., Gyoma, 1938
 A Kecskeméti Ref. Gr. Tisza István Gimnázium ifjúsági könyvtárának könyvtárjegyzéke; összeáll. Szép Ernő; Tisza István Gimnázium, Kecskemét, 1938
 Szép Ernő összes költeményei (1908—1938); Athenaeum, Bp., 1938
 A negyedik nyúlláb; Grünberger Ny., Balassagyarmat, 1940
 Úrinóta. Ötven bánatos és jókedvű chanson; Rózsavölgyi, Bp., 1940
 Mátyás király tréfái; Dante, Bp., 1940
 Felnőtteknek; Hungária, Bp., 1941 (Tábor könyvek)
 Kassák Lajos: Tavaszi felhők / Nagy Lajos: Prof. Csizmadia / Szántó György: Erdélyi biedermeier / Szép Ernő: Karacsné nagyasszony; Grafika Ny., Nagyvárad, 1942 (Örök betűk)
 Zümzüm; May Ny., Bp., 1942
 Emberszag; Keresztes, Bp., 1945
 Czüpős Kis János; Szikra, Bp., 1947 (Szikra regénytár)
 Jósika Miklós: Abafi; eredeti szöveg lerövid., jegyz. Szép Ernő; Püski, Bp., 1948
 Vétkeztem. Válogatott elbeszélések; Szépirodalmi, Bp., 1951
 Úriemberek vagyunk. Válogatott elbeszélések; vál., bev. Réz Pál; Magvető, Bp., 1957
 Gyereknek való… — versek (1958)
 Add a kezed! Összegyűjtött versek; bev., sajtó alá rend. Hatvany Lajos; Szépirodalmi, Bp., 1958
 Egyszer volt Budán kutyavásár; Móra, Bp., 1972
 Színház; vál., sajtó alá rend., utószó Réz Pál; Szépirodalmi, Bp., 1975
 De kár… — versek, karcolatok (1978)
 Szép Ernő válogatott versei; vál., előszó Zelk Zoltán, életrajz, jegyz. Sinka Erzsébet; Kozmosz Könyvek, Bp., 1978 (A magyar irodalom gyöngyszemei)
 Most szeretnék gyerek lenni; Móra, Bp., 1983
 Járok-kelek, megállok. Szép Ernő válogatott művei; vál., szerk., utószó Tandori Dezső; Kozmosz Könyvek, Bp., 1984 (A magyar irodalom gyöngyszemei)
 Két kezdő bohóc; vál., sajtó alá rend. Réz Pál; Szépirodalmi, Bp., 1985
 Felnőtteknek; Városi Tanács, Hajdúszoboszló, 1988
 Hét szín; vál., szöveggond. Réz Pál; Szépirodalmi, Bp., 1989
 Kispanasz; vál., sajtó alá rend. Benedek Mihály és Márványi Judit; Gondolat–Nyilvánosság Klub–Századvég, Bp., 1992 (Ars scribendi)
 Összegyűjtött versek; utószó Bárdos László; Unikornis, Bp., 1995 (A magyar költészet kincsestára)
 Az Isten is János és más elbeszélések; szöveggond., utószó Hegyi Katalin; Unikornis, Bp., 1998 (A magyar próza klasszikusai)
 Szép Ernő összes versei; összeáll., szerk. Urbán László; Szukits, Szeged, 2003
 Fehér rózsa meg piros rózsa. Válogatott novellák; vál. Réz Pál; Noran, Bp., 2005
 Fiú, leány. Elfeledett drámák; vál., szerk., utószó, jegyz. Győrei Zsolt, szerk. Végh Ildikó; Európa, Bp., 2006
 Natália; Noran, Bp., 2008
 Mátyás király Palotán; Szindbád, Várpalota, 2010

Примітки